Castejón de Monegros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castejón de Monegros (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Castejón de Monegros (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar